Carlo Pisacane (ur. 1818, zm. 1857) – włoski polityk i historyk
 Carlo Pisacane (ur. 1891, zm. 1974) – włoski aktor